

Табера () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Біволарі.
 Табера () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Ікушешть.

Табера () — село у Оргіївському районі.